Stygomomonia är ett släkte av kvalster. Stygomomonia ingår i familjen Momoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Stygomomonia